Castle (anglicky „hrad“) může být:

příjmení
 Darrell Castle (* 1948), americký politik
 John Castle (* 1940), anglický herec
 Maggie Castleová (* 1983), kanadská herečka
 Nick Castle (* 1947), americký herec
 Vernon Castle (1887–1918), americký tanečník
 William Castle (1914–1977), americký filmař

zeměpisný název
 Castle (Oklahoma), město v Oklahomě, USA
 Castle Balloch, zámek ve Skotsku
 Castle Dale, město v Utahu, USA
 Castle Mountain (Montana), hora v USA
 Castle Peak, hora v Coloradu, USA
 Castle Valley, město v Utahu, USA

ostatní významy
 Castle na zabití (v originále Castle), americký televizní seriál
 Castle of Park, věžový dům ve Skotsku
 Castle Bravo, krycí označení nukleárního testu
 Castle Brewery, jihoafrický pivovar
 Castle Rock (Stephen King), fiktivní město z románů amerického spisovatele Stephena Kinga
 Castle Rock Entertainment, americké filmové studio
 Castle Wolfenstein, počítačová hra
 Třída Castle, třída britských korvet

Související články 
 Kastel
 Castell
 Castillo
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Castle“

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - místopisné jméno
Anglická příjmení